Принцесса Мадле́н Тере́зия Аме́лия Юсефи́на (; род. 10 июня 1982, Стокгольм, Швеция) — вторая дочь (третий ребёнок) короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. При крещении ей был пожалован титул герцогини Гелсингландской и Гестрикландской (по названию родовых имений шведских королей). Также она носит титул Принцессы Швеции.

Образование 
Обучалась в гимназии Энскилда, основной курс которой закончила 20 августа 1998 года. Два года спустя получила диплом бакалавра искусств в школе-гимназии Энскилда.

Увлечения 
Занималась верховой ездой на профессиональном уровне. Участвовала в конных соревнованиях. Является членом конно-спортивного клуба Faeltrittklub в Стокгольме. В апреле 1998 года завоевала в соревнованиях в Кёниге второе место и серебряный кубок. В соревнованиях она участвовала под именем Анны Свенсон, чтобы не вызывать лишнего ажиотажа среди публики и прессы.

Любит путешествовать.

Личная жизнь 
Мадлен долгое время состояла в отношениях с юристом Юнасом Бергстрёмом (, род. 1979), но пара не могла скрепить себя узами брака, так как по закону младшая дочь в королевской семье не может выйти замуж до тех пор, пока не выйдет замуж старшая. 24 февраля 2009 года кронпринцесса Виктория объявила о своей помолвке, а уже в августе 2009 года было объявлено и о помолвке принцессы Мадлен с Юнасом Бергстрёмом. Помолвка была внезапно расторгнута 24 апреля 2010 года.

24 октября 2012 года отец принцессы король Карл Густав объявил о помолвке Мадлен с Кристофером О’Ниллом. Пара познакомилась около двух лет назад в Нью-Йорке. Кристофер присутствовал на крестинах племянницы Мадлен — дочери кронпринцессы Виктории принцессы Эстель. Свадебная церемония принцессы Мадлены и Кристофера О’Нилла состоялась 8 июня 2013 года в Стокгольме. Платье невесты от Валентино, созданное из шелковой ткани органди с аппликациями из кружева цвета слоновой кости, было акцентировано на талии небольшими вертикальными складками, выходящими на пышную юбку с шлейфом длиной в четыре метра. После свадьбы супружеская пара продолжила жить в Нью-Йорке, где принцесса работала во  — благотворительной организации, созданной в 1999 году при участии матери Мадлен королевы Сильвии (фонд занимается улучшением условия жизни детей во всём мире, особенно в неблагополучных регионах).

У четы трое детей:
 Леонор Лилиан Мария, герцогиня Готландская, родилась 20 февраля 2014 года в Нью-Йорке.
 Николас Пауль Густав, герцог Онгерманландский. родился 15 июня 2015 года в 13:45 по стокгольмскому времени. Имена Пауль и Густав даны в честь дедушек по отцовской и материнской линии — Пола О’Нила и короля Швеции Карла XVI Густава.
 Адриенна Юсефина Алиса, герцогиня Блекинге, родилась 9 марта 2018 года в 0:41 по стокгольмскому времени. Первое из имён новорожденной было выбрано родителями, имя Юсефина часто используется представителями династии, Алиса — имя матери королевы Сильвии, а также одно из имён кронпринцессы Виктории и принцессы Биргитты.

В настоящее время семья проживает в Лондоне.

Генеалогическое древо

Награды 
 :
 Орден Серафимов
 Королевский семейный орден Карла XVI Густава
 Медаль 50-летия короля Швеции Карла XVI Густава
 Медаль Рубинового юбилея короля Карла XVI Густава
 Памятная медаль к 70-летию короля Швеции Карла XVI Густава (30 апреля 2016)
 : Большой крест ордена Риу-Бранко (2007)
  : Большой крест ордена За заслуги перед ФРГ (2003)
 : Большая лента ордена Звезды Иордании (2003)
  : Великий офицер ордена Трёх звёзд (22 марта 2005)
 : Большой крест ордена Адольфа Нассау (04/2008)
  : Командор ордена Лояльности Короне Малайзии (P.S.M. — 2005)
 : Большой крест ордена Святого Олафа (2005)
  : Орден «Стара-планина» I степени (12 октября 2007)
  : Большой крест ордена «За верную службу» (2008)

Примечания

Ссылки 
 The Royal Court of Sweden: Princess Madeleine
 Princess Madeleine fan website

Бернадоты
Герцоги Гелсингландские
Герцоги Гестрикландские
Принцессы Швеции